Żelazków – comune rurale polacco nel voivodato della Grande Polonia
 Żelazków – frazione polacca del comune di Słupca nel voivodato della Grande Polonia